Аббревиатура РПО может означать:
 Раунд плей-офф — термин в футболе.
 Реактивный пехотный огнемёт.
 Регистрируемое почтовое отправление — вид почтового отправления.
 Реле перегрузки отопления.
 Реле положения отключено.
 Рецептурно-производственный отдел.
 Работы повышенной опасности.

Сокращение в названии предприятий:
 Районное производственное объединение.
 Рекламно-производственное объединение.
 Республиканское производственное объединение.
 Российское производственное объединение.

Название организаций:
 Русское палеонтологическое общество — название Палеонтологического общества РАН в 1916—1933 гг. 
 Российское психологическое общество.
 Российское палестинское общество — название Императорского Православного Палестинского Общества с 1918 по 1992 годы.
 Революционная профсоюзная оппозиция — профсоюзная организация коммунистической партии Дании, созданная в 1932 году.